Husemannstraße steht für:
 Husemannstraße (Berlin)
 Husemannstraße (Gelsenkirchen), siehe Liste der Baudenkmäler in Gelsenkirchen
 Husemannstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Neustadt-Neuschönefeld
 Husemannstraße (Witten), siehe Liste der Baudenkmäler in Witten